Lindisfarne steht für:

 Lindisfarne (Insel), Insel im Norden Englands
 Lindisfarne (Kloster), Kloster auf dieser Insel
 Lindisfarne (Band), nordenglische Folkrock-Band (1969–2004)
 Lindisfarne (Tasmanien), Vorort der Stadt Hobart, Australien

Siehe auch:
 Lindisfarne Castle, Burg auf der englischen Insel Lindisfarne
 Lindisfarne College, Hochschule in Hastings, Neuseeland
 Liste der Bischöfe von Lindisfarne
 Uschi Zietsch, eine deutsche Autorin mit (u. a.) dem Pseudonym Ashley Lindisfarne